Stefan Hayböck (ur. 27 sierpnia 1989) – austriacki skoczek narciarski, reprezentant klubu UVB Hinzenbach. Medalista mistrzostw kraju.

Jest starszym bratem Michaela.

Przebieg kariery 
W lutym 2006 zadebiutował w FIS Cupie, w konkursach w Courchevel zajmując miejsca w drugiej dziesiątce. Kilkukrotnie zajął miejsca na podium tego cyklu. Starty w Pucharze Kontynentalnym rozpoczął we wrześniu 2008, zajmując 13. miejsce w konkursie w Villach. 3 stycznia 2011 w Innsbrucku zadebiutował w Pucharze Świata, zajmując 40. miejsce. Trzy dni później w Bischofshofen był 48.. 15 września 2012 na skoczni w Czajkowskim zajął 3. miejsce w konkursie Pucharu Kontynentalnego. W marcu 2014 po raz ostatni wystąpił w zawodach organizowanych przez FIS, zajmując 41. miejsce w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Niżnym Tagile.

W 2012 zdobył złoty medal w konkursie drużynowym mistrzostw Austrii. Wraz z Markusem Schiffnerem, Thomasem Diethartem i Michaelem Hayböckiem reprezentował Górną Austrię.

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1989